Éthère ou Ethère est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Éthère ou Ethère est un prénom masculin désuet.

En Normandie, on le trouve aussi orthographié Eutere ou Euther.

Éthère ou Ethère est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Ethère de Nicomédie (), martyr, peut être à Nicomédie ; fêté le 18 juin.
 Éthère de Lyon († 602) ou Ethère ou Æthérius en latin, conseiller à la cour de Gontran, roi de Bourgogne, puis évêque de Lyon ; fêté le 7 octobre.
 Éthère de Vienne (), 28 évêque de Vienne en Dauphiné, successeur de saint Domnole ; fêté le 14 juin.

Notes et références